Mimon steht für:
 wissenschaftlicher Gattungsname der Haarnasenfledermäuse
 Mimoň, Stadt in Tschechien